Босна 2009 — 39-й двокруговий міжнародний шаховий турнір, що проходив у Сараєво від 7 до 18 травня 2009 року.

 Категорія: 18 (середній рейтинг 2690,5)
 Головний суддя: міжнародний арбітр (Мірза Міралем)
 Контроль часу: 90 хвилин на перші 40 ходів, потім 15 хвилин до кінця з додаванням 30 секунд на кожен хід
 Призовий фонд: 10.500 євро (I - 3.000, II - 2.500, III - 2.000, IV - 1.500, V - 1.000 та VI - 500 євро). За розподілу місць учасники ділять призи між собою.
 За розподілу першого місця щоб з'ясувати переможця діють такі правила:
 За кращим коефіцієнтом проти опонентів з 50% і більшою кількістю очок
 Кількість перемог
 Особиста зустріч
 Коефіцієнт Зонненбергера
?
 Місце проведення: концертний зал армійського культурного центру

Учасники турніру

Рух за турами

Таблиця турніру

Посилання 
 Офіційна сторінка
 The Week in Chess 758 
 На сайті chess.com 

Шахові турніри 2009
Травень 2009
2009 у шахах